Demeter kan syfta på:

 Demeter – åkerbrukets gudinna i grekisk mytologi
 Demeter (varumärke) – ett varumärke inom biodynamisk odling
 1108 Demeter – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Dimitrija Demeter (1811–1872), en kroatisk diktare